Endl ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Endl (1847–1887), österreichischer Architekt des Historismus
 Gebhard Endl (* 1954), deutscher Sternekoch
 Johann Endl (1897–1960), österreichischer  Politiker (ÖVP)
 Kurt Endl (1930–2017), deutscher Mathematiker
 Thomas Endl (* 1964), deutscher Schriftsteller, Kinderbuchautor, Herausgeber, Verleger und Fernsehregisseur

  ist das botanische Autorenkürzel von Stephan Ladislaus Endlicher

Siehe auch:
 Endel